Zkratka PID může označovat:

 Pražská integrovaná doprava
 PID regulátor v teorii řízení
 PID – Potential Induced Degradation
 PID - Process and Instrumentation Diagram
 číslo procesu – identifikace procesu v operačním systému (PID, )
 hluboký pánevní zánět – zánět ženských pohlavních orgánů (PID, : Pelvic inflammatory disease)
 plný invalidní důchod

Zkratky